Der Begriff Fuldatalbrücke steht für zahlreiche Brücken über dem Fluss Fulda in Hessen:

 Fuldatalbrücke Kragenhof der Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg bei Fuldatal
 Fuldatalbrücke Kragenhof von 1855 der Hannöverschen Südbahn Hannover-Kassel
 Fuldatalbrücke Fuldabrück der Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg bei Fuldabrück
 Fuldatalbrücke Solms der Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg bei Niederaula
 Fuldatalbrücke Morschen der Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg bei Melsungen
 Fuldatalbrücke Eichenzell der Bundesautobahn 66 bei Fulda bei Eichenzell
 Fuldatalbrücke Bergshausen der Bundesautobahn 44 bei Kassel bei Bergshausen

siehe auch:
 Fuldabrücke